Meisgraben ist ein Gewässername:

 Meisgraben (Osterbach), linker Zufluss des Bachs von Meisbrück (zur hier noch Osterbach genannten Wadrill) nach Meisbrück, Ortsgemeinde Reinsfeld, Landkreis Trier-Saarburg Rheinland-Pfalz
 Meisgraben oder Maisgraben (Rankbach), rechter Zufluss des Rankbachs in Renningen, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Maisgraben
 Meisbach